Riječko-pulska nogometna zona (također i kao Nogometna zona Rijeka-Pula) je bila jedna od zona Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1967./68.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Orijent" iz Rijeke.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za 2. liga 1968./69.

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije u nogometu 1967./68.
 Dalmatinska nogometna zona 1967./68.
 Slavonska nogometna zona 1967./68.
 Zagrebačka nogometna zona 1967./68.
 Podsavezna nogometna liga Rijeka 1967./68.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Sportske novosti", 1968. godina  
 "Sportske novosti", od 4. lipnja 1968., str. 10 
 Izidor Matovinović: Pola stoljeća "Orijenta", Rijeka, 1970., UDK: 796.332:061.2(497.5 Rijeka)"1919/1969"(067.5), str. 187–191.    
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 75–76. 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 83–86. 
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 89–91. 
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 80-82, 216–217.   
 Marinko Lazzarich, Neka Bude Orijent 1919. – 2019., str. 360.
 

1967-68 Riječko-pulska
Riječko-pulska 
1967-68 Riječko-pulska